Aquesta és una llista de ciutats i viles d'Àustria amb una població superior als 10.000 habitants. Les capitals d'estat es mostren en negreta.

Llista

Llista amb UN/LOCODE

Referències

Enllaços externs 

 Mapa mostrant les ciutats d'Àustria
 Base de dades de llocs habitats d'Àustria 

Geografia d'Àustria
Austria